Фридом има више значења:
 Фридом (Вајоминг)
 Фридом (Калифорнија)
 Фридом (Оклахома)
 Фридом (Пенсилванија)